Финалната фаза на третото Европейско първенство по футбол се провежда в Италия между 5 и 10 юни 1968 г.

През същата година турнирът променя името си от „Купа на европейските нации“ на „Европейско първенство по футбол“.

За определяне на финалистите са образувани осем квалификационни групи, в които за определяне на победителя се играе на принципа „всеки срещу всеки“ в две срещи при разменено гостуване.

Във финалната фаза, както и в предишните две първенства, участват само четири отбора, които играят полуфинали, финал и мач за трето място, като домакинът е избран измежду четирите полуфиналисти.

Квалификации 

Мачовете в квалификационните групи се изиграват между 1966 и 1967 г., като победителите в тях се класират за четвъртфиналите, играни в две срещи при разменено гостуване през април – май 1968 г.:

  –  3:4 (3:2 и 0:2)
  –  2:3 (2:0 и 0:3)
  –  3:1 (1:0 и 2:1)
  –  2:6 (1:1 и 1:5)

До финалната фаза в Италия достигат отборите:

Стадиони

Финална фаза

Полуфинали 

1 Мачът е решен с жребий чрез хвърляне на монета: капитанът на СССР Алберт Шестерньов отстъпва правото на избор на капитана на Италия Джачинто Факети, който познава.

Трето място

Финал 

За повторния финал, насрочен след 2 дни, в италианския отбор са извършени 5 смени, а в югославския – една.

Преиграване 

Отборът на Италия е в състав: 1 – Дзоф, 2 – Бургнич, 3 – Факети, 4 – Розато, 5 – Гуарнери, 6 – Салваторе, 7 – Доменгини, 8 – Де Систи, 9 – Мацола, 10 – Анастази, 11 – Рива.

Класиране 
1. Италия
2. Югославия
3. Англия
4. СССР
5. България 2 т., 3:4
6. Унгария 2 т., 2:3
7. Франция 1 т., 2:6
8. Испания 0 т., 1:3

Класирането на първите 4 отбора е от финалния турнир, а на вторите четири – според резултатите от четвъртфиналите (точки, голова разлика, отбелязани голове).

Статистика 
2 гола
  Драган Джаич
1 гол
  Луиджи Рива
  Анджело Доменгини
  Пиетро Анастази
  Джеф Хърст
  Боби Чарлтън

Най-бързо вкаран гол: 12-а минута на Луиджи Рива за Италия срещу Югославия (Преиграване)

Бележки 
 European Championship 1968, статистика на RSFF
 Чемпионат Европы-1968, сайт на УЕФА